Американская нацистская партия () — политическая партия в США, придерживающаяся нацистской идеологии. Основана 8 марта 1959 года Джорджем Линкольном Рокуэллом. Организация имела штаб-квартиру в Арлингтоне (штат Виргиния), а также содержала книжный магазин и центр приёма посетителей. Рокуэлл основал эту организацию как «Всемирный союз национал-социалистов свободной инициативы» (, WUFENS), но переименовал её в Американскую нацистскую партию в 1960 году.

Рокуэлл участвовал в создании «Всемирного союза национал-социалистов», в который вошла Американская нацистская партия. Союз возник, когда Рокуэлл посетил Англию и встретился с главой британского «» , и они договорились работать над развитием международных связей между движениями. Результатом стала Котсуолдская декларация 1962 года, которую подписали неонацисты из США, Великобритании, Франции (Савитри Деви), Западной Германии (Бруно Людтке) и других стран.

С конца 1960-х годов ряд небольших групп использовали название «Американская нацистская партия» и большинство из них независимы друг от друга и распались до начала XXI века. Партия основана в основном на идеалах и политике НСДАП Адольфа Гитлера в гитлеровской Германии и приняла её униформу и символику. В 1967 году была переименована в Национал-социалистическую партию белых людей (). В том же году Рокуэлл был убит одним из членов партии. Его преемником стал Мэтт Коэл.

Американская нацистская партия, находящаяся теперь под командованием Коэля, подверглась идеологическим разногласиям между членами в 1970-х и 1980-х годах. После смерти Коэля в 2014 году давний член и сотрудник Нового Порядка Мартин Керр занял лидирующее положение и поддерживает веб-сайт и организацию Нового Порядка.

Партия выпускала и распространяла печатную продукцию, где изображались белые, которые защищали белых школьников, притесняемых неграми. Последние в карикатурном свете представлялись как невежественные и агрессивные элементы. После операции ФБР партию покинул Фрэнк Коллин, основавший в 1970 году  ().

В 1982 году Мартин Керр, руководитель штаб-квартиры на улице Франклин-роуд, объявил, что организация меняет своё название на «Новый Порядок» и переходит на Средний Запад начиная с 1 января 1983 года. Из-за проблем с набором персонала, а также финансовых и из-за юридических проблем Мэтт Коэл был вынужден переместить штаб-квартиру группы из округа Колумбия, в конечном итоге найдя путь к разрозненным местам в Висконсине и Мичигане. В 1983 году Мэтт Коэл переименовал NSWPP в партию «Новый порядок» (). Другой лидер партии Уильям Лютер Пирс вскоре после этого основал отдельную партию «Национальный альянс».

В 2000-е годы на базе организации «Европейско-американская образовательная ассоциация» () бывший член первоначальной Американской нацистской партии  основал свою собственную организацию под названием Американской нацистской партии которая действует с 2008 года. Сухайда утверждает, что Рокуэлл является её основателем, несмотря на отсутствие прямой юридической или финансовой связи между ними, и наследования организации Рокуэлла. Единственная связь между первоначальной Американской нацистской партией и группой Рокки Сухайды, помимо идеологии, заключается в том, что они продают на своём веб-сайте перепечатки журнала Рокуэлла, выпущенного в 1960-е годы, «Штурмовик» ().

Американская нацистская партия Сухайды осуждает крупнейшую неонацистскую группу в Соединённых Штатах, Национал-социалистическое движение. Партия Сухайды не считает, что NSM является национал-социалистической группой, а Сухайда говорит, что основатель НСМ, Клиффорд Херрингтон, муж основательницы форума «Joy of Satan», является духовным сатанистом. В качестве лозунга партия использует 14 слов Дэвида Лейна: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей» (). Организация издаёт ежемесячный журнал «The White Worker». Партия имеет веб-сайт, где излагает свои взгляды.

Штаб-квартира 

Штаб-квартира WUFENS находилась на бульваре Уильямсбург в Арлингтоне, но была перемещена как штаб-квартира ANP в дом на 928 Норт Рэндольф стрит (ныне здание отеля и офисного здания). Рокуэлл и некоторые члены партии также установили «Казармы штурмовиков» в старом особняке, принадлежащем вдове Уиллиса Керна в районе Доминион Хиллз в Арлингтоне, сейчас является региональным парком Аптон-Хилл . После смерти Рокуэлла штаб-квартира была снова перенесена на одну сторону двухэтажного кирпичного и бетонного магазина по адресу 2507 Норт-Франклин-роуд, где над входной дверью была установлена свастика. Этот дом был виден с оживлённого бульвара Вильсона. Сегодня адрес Франклин-Роуд часто ошибочно идентифицируется как штаб-квартира Рокуэлла, хотя на самом деле это был последний физический адрес организации-преемника в Арлингтоне (ныне кафе).

Смена названия и реформа партии 
При Рокуэлле партия приняла нацистскую форму и символику.

После нескольких лет жизни в бедных условиях Рокуэлл начал получать некоторый финансовый успех благодаря оплачиваемым выступлениям в университетах, где его приглашали выразить свои противоречивые взгляды в качестве экспериментов в свободе слова. Это вдохновило его на то, чтобы положить конец злобной партийной тактике «Фазы 1» и начать «Фазу 2», план по превращению группы в легитимную политическую партию путём смягчения словесных и письменных атак против небелых, заменив партийное призывное приветствие «Sieg Heil!» на «White Power!», ограничивающей публичную демонстрацию свастики и выставлением кандидатов на местные выборы. В 1966 или 1967 году Рокуэлл переименовал ANP в Национальную социалистическую белую народную партию / National Socialist White People’s Party (NSWPP), это был шаг, который оттолкнул некоторых бескомпромиссных членов. Новое название было «сознательной имитацией» Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Рокуэлл хотел более «экуменический» подход и считал, что баннер со свастикой мешает организационному росту. Рокуэлл был убит бывшим участником. Мэтт Коэль, хотя и был чистым национал-социалистом, сменил Рокуэлла на посту нового лидера, и это положило конец американской нацистской партии. После этого члены участвовали в междоусобных спорах, и они были изгнаны Коэлем или ушли в отставку. После убийства Рокуэлла партия распалась, и специальные организации узурпировали логотип американской нацистской партии. Среди них были Джеймс Берфорд в Чикаго и Джон Бишоп в Айове.

1966 и 1967 годы были, возможно, вершиной достижений Рокуэлла. Он дал интервью журналу Плейбой, это событие, которое вызвало споры в партийных рядах. В то время у Рокуэлла было около 500 последователей.

Прежде чем он смог полностью осуществить партийные реформы, Рокуэлл был убит 25 августа 1967 года недовольным последователем Джоном Патлером, который был членом отколовшийся группы.

Новый порядок 
1 января 1983 года организация Коэля сменила название на «Новый порядок», что отражает нацистскую мистику группы, и сегодня она всё ещё известна под этим названием.

Организация кратковреммено привлекла внимание средств массовой информации в октябре 1983 года, когда она провела закрытое собрание в средней школе Йорктауна в Арлингтоне, штат Вирджиния. В помещении проводилось собрание в униформе, в то время как полиция удерживала толпу протестующих демонстрантов на улице. Это событие ознаменовало последнее публичное появление Коэля и Нового Порядка в Арлингтоне. С этого момента единственным внешним признаком того, что группа всё ещё функционировала, было ежегодное появление флагов со свастикой и Американской войны за независимость, вывешивающихся на неприметном здании штаб-квартиры партии на Северной Франклин роуд каждое 20 апреля (день рождения Гитлера).

В 1982 году Налоговое управление США приняла меры для выкупа штаб-квартиры группы в Арлингтоне, штат Вирджиния. Коэл прекратил печатать газету организации «White Power», продал её активы в Арлингтоне, штат Вирджиния, и рассредоточил различные отделения группы по разным местам в Висконсине и Мичигане. В Новом Берлине, штат Висконсин, была приобретена уединённая 88-акровая (360 000 м 2) сельская земля названная «Nordland», чтобы служить жилым помещением и принимать ежегодные встречи и торжественные мероприятия.

Сегодня Новый Орден действует тихо вдали от общественного внимания, избегая конфронтационных публичных митингов, которые когда-то были отличительной чертой его предыдущих воплощений. Он поддерживает веб-страницу и почтовый ящик в Милуоки, штат Висконсин, где размещается информация и другие материалы, рассказывающие о национал-социализме. У него нет членов, а есть «зарегистрированные сторонники», которые обязуются ежемесячно присылать пожертвования. Финансирование также достигается за счёт продажи книг и других товаров в рамках партнёрского бизнеса, национал-социалистические публикации в Вайандоте, штат Мичиган. Издание «NS Bulletin», рассылается сторонникам ежеквартально. Группа проводит случайные торжественные собрания в нераскрытых частных местах, таких как ежегодное празднование дня рождения Гитлера каждое 20 апреля.

Начальник штаба Нового Ордена Мартин Керр утверждает, что эта группа больше не является группой сторонников превосходства белых и сосредоточена на защите «в пользу [белых] людей, а не против других рас или этнических групп.» «… Мы считаем, что мир белых людей — гигантская семья расовых братьев и сестёр, объединённая узами общих предков и общим наследием. Быть для нашей собственной семьи не означает, что мы ненавидим другие семьи». Южный центр правовой защиты бедноты всё ещё классифицирует их как неонацистов и как «группу ненависти».

См. также 
 Бойня в Гринсборо
 
 Национал-социалистическое движение
 Родезийская партия белых людей

Примечания

Литература 

 
 
  (на Google Books).

Ссылки 
 

Нацистские партии
Националистические партии США
Ультраправые партии
Политические партии, основанные в 1959 году
Неонацистские организации
Неонацизм в США
Группы ненависти